Наталья Анатольевна Петрусёва (Комарова) (род. 2 сентября 1955 года, Павловский Посад, Московская область, РСФСР, СССР) — советская конькобежка, олимпийская чемпионка 1980 года, многократная чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта СССР (1980).

Биография 

Родилась 2 сентября 1955 года в городе Павловский Посад, Московская область.

В конькобежный спорт пришла относительно поздно, в возрасте 15 лет.

Несмотря на это, Наталья в течение трёх лет выиграла все юниорские соревнования.

Первым её тренером был Ю. М. Михайлов, после Наталья тренировалась у Е. П. Степаненко.

В 1975 году Наталья выходит замуж за Анатолия Петрусёва, конькобежца, мастера спорта СССР. Елена Степаненко предложила Анатолию стать тренером Натальи, так как сама, по состоянию здоровья, собиралась оставить тренерскую работу.

Вскоре в семье Петрусёвых рождается сын.

В спорт Наталья возвращается через два года.

Окончила в 1977 году Московский Государственный институт физической культуры.

В 1984 году ушла из большого спорта.

В 1986 году получила диплом факультета журналистики МГУ.

Спортивные достижения 
Чемпионка зимней Спартакиады народов СССР (1978 год).

Олимпийская чемпионка 1980 года на дистанции 1000 м.

2-кратная чемпионка мира в классическом многоборье (1980, 1981). Победы Петрусёвой остаются последними в истории для советских и российских конькобежек.

Чемпионка мира 1982 года по спринтерскому многоборью.

3-кратный бронзовый призёр Олимпийских игр (1980 — на 500 м, 1984 — на 1000 и 1500 м).

2-кратная чемпионка Европы в классическом многоборье (1981, 1982).

Многократная чемпионка СССР в многоборье (1980-82), по спринтерскому многоборью (1980, 1981) и на дистанциях 500 м (1979, 1982), 1000 м (1981), 1500 м (1981, 1982) и 3000 м (1978, 1980, 1981).

В 1980—1983 на катке в Медео установила 10 мировых рекордов — на дистанциях 1000 и 1500 м и в мини-комбинации (500, 1000, 1500 и 3000 м).

Именем Людмилы Петрусёвой названа ледовая арена в Павловском Посаде, открытая в 2015 году.

Тренерская карьера 
После окончания спортивной карьеры в 1984 году работала тренером, в частности, работала со сборной России на Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити.

Награды и звания 
 Заслуженный мастер спорта СССР (1980)
 Орден Дружбы народов (09.04.1980)
 Медаль «За трудовое отличие»

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в Павловском Посаде
Конькобежцы СССР
Заслуженные мастера спорта СССР
Олимпийские чемпионы по конькобежному спорту
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1980 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1980 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1984 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1980 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1984 года
Абсолютные чемпионы мира по конькобежному спорту среди женщин
Чемпионы мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье среди женщин
Абсолютные чемпионы Европы по конькобежному спорту среди женщин
Чемпионы СССР по конькобежному спорту